145 rok naszej ery
 145 rok przed naszą erą
 145 liczba naturalna 
 galaktyka NGC 145
 planetoida (145) Adeona
 droga wojewódzka nr 145
 linia kolejowa nr 145
 Sonet 145 Williama Shakespeare'a
 Psalm 145
 Alfa Romeo 145/146
 samolot Aero Ae-145
 145 Pułk Piechoty
 145 Pułk Piechoty – późniejszy 72 Pułk Piechoty (II RP)
 145 Pułk Piechoty (II RP) – rezerwowy pułk piechoty polskiej w 1939
 145 Królewski Pułk Piechoty (6 Lotaryński) – niemiecki pułk piechoty okresu Cesarstwa Niemieckiego; sformowany 28 lipca 1890; stacjonował w Metz; przydzielony do XVI Korpusu Armii Niemieckiej
 Dywizjon I/145
 samolot Embraer 145